Kabal (Pakistan), plaats in het Pakistaanse district Swat, provincie Khyber-Pakhtunkhwa
 Kabal (Farkaševac), plaats in Kroatië
 Kabal (Mortal Kombat), figuur uit de computerspelreeks Mortal Kombat

Zie ook 
 Kabaal
 Cabal